Moskovski međunarodni poslovni centar (), poznat i kao Moskva Siti (), poslovni je distrikt u centru Moskve, Rusija. Predstavlja prvu zonu u Rusiji u kojoj su objedinjene poslovne aktivnosti, životni prostor i zabava na jednom mjestu.

Istorija 

Vlasti u Moskvi su projekat osmislile 1992. godine, kada je za vođenje i praćenje izgradnje osnovana firma „Siti” (-{CITY}-).

Procjenjuje se da je ukupna vrijednost projekta oko 12 milijardi američkih dolara i da će oko 250—300 hiljada ljudi raditi i živjeti u zoni u bilo koje vrijeme.

Do jula 2016. godine izgrađene su ukupno 23 planirane jedinice; 7 zgrada je bilo još u izgradnji te 4 u fazi dizajniranja.

Do početka 2022. godine izgrađene su sve zgrade osim Grand Tower-a (završetak tokom godine) i One Tower-a čija je izgradnja počela 2019. godine, a završetak se očekuje 2024.

Položaj 
Moskva Siti se nalazi približno  zapadno od Crvenog trga. Zauzima prostor od , na kojem se nalazi 6 nebodera — među kojima i najviša zgrada u Evropi, Toranj Federacije — koji sa novogradnjom zauzimaju  zemljišta. Prije početka projekta, na ovom zemljištu je bio stari kamenolom sa mnogo napuštenih ili zatvorenih fabrika i skladišta.

Pregled

Vidi još 
 Jekaterinburg Siti
 Makati CBD

Napomene

Reference

Spoljašnje veze 

 
 Zvanični veb-sajt Tornja Federacija
 -{CityTowers}-
 -{MyMoscowCity}-

Облакодери у Москви